Svartrutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartrutjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,32 ha)
Svartrutjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn